Julian Simon (1932-1998), economista statunitense
 Julián Simón, pilota motociclistico spagnolo, campione del mondo della classe 125 nel 2009
Julian Simon, tennista